Bosznia-Hercegovina
 Seoce, falu Breza községben, a Zenica-Doboji kantonban
 Seoce, falu Kakanj községben, a Zenica-Doboji kantonban

 Horvátország
 Seoce, falu Újkapela községben, Bród-Szávamente megyében

 Koszovó
 Seoce, falu Leposavić községben

 Montenegró
 Seoce, a falu Bar községben

 Szerbia
 Seoce, falu Kuršumlija községben, a Toplicai körzetben